El nombre jardín de Venus puede referirse a:

 El libro de relatos eróticos El jardín de Venus escrito por Félix María Samaniego en el siglo XVIII.
 La serie de televisión española El jardín de Venus, dirigida por José María Forqué.